International Orienteering Federation  – Federazione Internazionale di Orientamento
 International Osteoporosis Foundation  – organizzazione non governativa internazionale per la prevenzione e la cura dell'osteoporosi
 Organizzazione internazionale per la famiglia